Lubitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lubitz (1987–2015), deutscher Pilot
 Monika Lubitz (* 1943), deutsche Balletttänzerin, Primaballerina, Ballettmeisterin, Deutsche Staatsoper Berlin
 Otto Ernst Lubitz (1896–1943), deutscher Filmproduzent
 Tom Lubitz (* 1995), deutscher Nordischer Kombinierer
 Wolfgang Lubitz (* 1949), deutscher Chemiker, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für bioanorganische Chemie

Siehe auch:

 Lubitsch